Перебор делителей (пробное деление) — алгоритм факторизации или тестирования простоты числа путём полного перебора всех возможных потенциальных делителей.

Описание алгоритма 

Обычно перебор делителей заключается в переборе всех целых (как вариант: простых) чисел от 2 до квадратного корня из факторизуемого числа n и в вычислении остатка от деления n на каждое из этих чисел. Если остаток от деления на некоторое число i равен 0, то i является делителем n. В этом случае либо n объявляется составным, и алгоритм заканчивает работу (если тестируется простота n), либо n сокращается на i и процедура повторяется (если осуществляется факторизация n). По достижении квадратного корня из n и невозможности сократить n ни на одно из меньших чисел n объявляется простым.

Для ускорения перебора часто не проверяются чётные делители, кроме числа 2, а также делители, кратные трём, кроме числа 3. При этом тест ускоряется в три раза, так как из каждых шести последовательных потенциальных делителей необходимо проверить только два, а именно вида 6·k±1, где k — натуральное число.

Скорость  
Худший случай, если перебор придется проводить от 2 до корня из n. Сложность данного алгоритма

Пример 
Для иллюстрации проведем перебор делителей числа n = 29. i — возможные делители n.

Так как ни один из остатков деления 29 не равен 0, то 29 объявляется простым.

Пусть теперь n = 7399, тогда

 

Так как остаток деления 7399 на 7 равен 0, то 7399 не является простым.

Практическое применение 
В практических задачах данный алгоритм применяется редко ввиду его большой вычислительной сложности, однако его применение оправдано в случае, если проверяемые числа относительно невелики, так как данный алгоритм довольно легко реализуем.

См. также 

 Решето Эратосфена
 Решето Сундарама
 Решето Аткина
 Тест простоты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Javascript Prime Factor Calculator using trial division . Способен обрабатывать числа до 9×1015
 

Алгоритмы факторизации
Тесты простоты